Florrie Rost van Tonningen-Heubel (1914-2007), een Nederlands nationaalsocialiste en echtgenote van NSB'er Meinoud Rost van Tonningen
 Wim Heubel (1910-1945), een Nederlands nationaalsocialist en SS'er